42-й выпуск  Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка прошла с 14 по 20 марта 2007 года в рамках ПроТура UCI 2007. Победу одержал немецкий велогонщик Андреас Клёден из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 19 команд категории UCI ProTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 3 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 172 гонщика. До финиша гонки доехали 136 спортсменов.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 1112,5 километра. Пятый этап прошёл в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тиррено — Адриатико 2007 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2007 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2007 году
Март 2007 года